Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Mrozik – polski piłkarz 
 Lucyna Mrozik – polska polityk, posłanka na Sejm